Луций Лициний ():

 Луций Лициний Красс — древнеримский оратор, политик, консул 95 до н. э., цензор 92 до н. э.
 Луций Лициний Лукулл — римский полководец, политик и консул 74 до н. э.
 Луций Лициний Лукулл — римский консул 151 до н. э.
 Луций Лициний Мурена — древнеримский полководец. 
 Луций Лициний Сура — консул 102 года.